(1930-2009), dirigeant sportif italien,
 Giuseppe Porelli (1897-1982), acteur italien,
 Vincent Porelli (1935-), homme politique français. 
 
Patronyme italien